Le elezioni comunali nelle Marche del 2017 si sono tenute l'11 giugno (con ballottaggio il 25 giugno).

Ancona

Fabriano

Jesi

Fermo

Porto San Giorgio

Sant'Elpidio a Mare

Macerata

Civitanova Marche

Tolentino

Marche
2017